Семён Мартынович Сольский (1831—1879) — русский энтомолог.

Биография 
Родился  года. Образование получил в Ларинской гимназии (1848), а затем в Санкт-Петербургском университете, на камеральном отделении юридического факультета. По окончании университетского курса в 1852 году со степенью кандидата, он в октябре того же года поступил на службу в канцелярию Военного министерства, где и служил до февраля 1878 года, когда был назначен членом от Военного министерства в Военно-окружный Совет Санкт-Петербургского военного округа.

Из университета Сольский вынес любовь к энтомологии, которой посвятил потом всё своё свободное время. Особенно много занимался он изучением жесткокрылых и в своё время считался одним из лучших колеоптерологов. Он стал одним из учредителей Русского энтомологического общества, в котором впоследствии, в течение многих лет, исполнял должность секретаря, библиотекаря и, позднее, вице-президента (до 1878 года). Состоял почётным членом «Société humanitaire et scientifique du S. O. de la France», членом-корреспондентом «Société Entomologique Belge», , «Société Entomologique de France», «Schweizerische Entomologische Gesellschaft», «Entomologische Verein zu Berlin», Императорского русского географического общества и многих других научных обществ.

Будучи почётным членом Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, он занимался определением жуков в коллекциях общества. Его собственные богатейшие энтомологические коллекции были приобретены после его смерти для Петербургской Академии наук. Умер в Санкт-Петербурге  года и был похоронен на Смоленском православном кладбище (могила утрачена).

Работы 
Его главнейшие труды посвящены энтомологии:
 «Premises d’une faune entom. d. 1. vallée de Zarowschan dans l’Asie Centrale» («Horae Societalis Entomol. Rossicae», т. VIII, стр. 133—163);
 «Enumer. et descrip. des Coléoptères d. 1. famille Staphylinidcs, rec. par Mrs C. Jelsky et le Baron de Noiken pendant leur voyage dans l’Amérique du Sud» (ib. стр. 289—314);
 «Новые и малоизвестные жесткокрылые окраин Российской Империи и прилегающих к ней стран» («Труды Русс. Энт. Общ.». т. XII, стр. 231—265, и т. XIII, стр. 31—74); Труд этот напечатан после смерти Сольского, по оставленным им рукописям;
 «Путешествие в Туркестан А. П. Федченко» Жесткокрылые (две тетради в «Изв. Имп. Общ. Антр. и Этногр.», т. XI, вып. 5, и т. XXII, вып. 2).

Названы в честь Сольского 
 Жужелица Сольского - жук из семейства жужелицы.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Къ портрету Семена Мартыновича Сольскаго, Учредителя и Почетнаго Члена Русскаго Энтомологическаго Общества. — ТРЭО XXX 1896, стр. VII— X, портр.

Энтомологи по алфавиту
Энтомологи Российской империи
Энтомологи XIX века
Колеоптерологи
Выпускники Ларинской гимназии
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены
Члены Русского географического общества до 1917 года